

Onomastica

 Jacques – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Giacomo

Musica
 Jacques – singolo di Jax Jones e Tove Lo del 2019
 Frère Jacques – filastrocca ed una canzone popolare francese

Persone 
 Alphonse Jacques de Dixmude (1858-1924) – generale belga
 Amédée Jacques (1813-1865) – pedagogo e filosofo argentino
 Aracely Arámbula Jacques (1975) – attrice, cantante e modella messico
 Brian Jacques (1939-2011) – scrittore inglese
 Cristóvão Jacques (... – ...) – astronomo brasiliano
 Cristóvão Jacques (ca. 1480-1530) – navigatore portoghese
 Édouard Jacques (1828-1900) – politico francese
 Francis Jacques (1934) – filosofo francese
 Hattie Jacques (1922-1980) – attrice britannica
 Isabelle Petit-Jacques (...) – attrice francese
 Jean-François Jacques (1985) – hockeista su ghiaccio canadese
 Jean-Michel Jacques (1968) – politico francese
 Kateřina Jacques (1971) – politico ceco
 Martin Jacques (1945) – giornalista e critico britannico
 Norbert Jacques (1880-1954) – scrittore lussemburghese 
 Paula Jacques (1949) – giornalista, conduttrice radiofonica e giornalista francese
 Rémy Jacques (1817-1905) – politico francese
 Richard Jacques (1973) – compositore britannico
 Robert Jacques (1947) – ex calciatore francese
 Robert Jacques (1957) – ex calciatore e allenatore francese
 Yves Jacques (1956) – attore canadese

Pagine correlate
Giacomo